Union Canal steht für folgende Kanäle:

 Union Canal (Pennsylvania) im Dauphin County
 Union Canal (Schottland) zwischen Edinburgh and Falkirk

Siehe auch:
 Grand-Union-Kanal, Schifffahrtskanal in England